Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Delray Beach 1997, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit Delray Beach 1997, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1997, è stato vinto da Cara Black e Irina Seljutina. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Brie Rippner e Paige Yaroshuk con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di Serie

  Elena Brjuchovec /  Joanne Moore (primo turno)
  Shiri Burstein /  Julie Pullin (semifinali)

  Yuka Tanaka /  Nami Urabe (quarti di finale)
  Kristine Kurth /  Jackie Moe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Delray Beach 1997